Savignia är ett släkte av spindlar som beskrevs av John Blackwall 1833. Savignia ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Savignia